Фёдор Николаевич Колчин (—) — городской голова Покрова (1903—1917), меценат.

Родился в 1865 году в Покрове. Относился к купечеству. Был домовладельцем.

Был членом Сиротского суда (1899 г.).

В 1903 году был избран городским головой Покрова. При его участии город был оснащен фонарями, были замощены тротуары.

Основал мужскую и женскую гимназии. Выделял личные средства на больницу Покрова. Построил пожарную часть, в которой также размещался театральный клуб.

С его приходом общественная жизнь города стала активнее, в доме Колчина проходили встречи литературно-драматического кружка. Там же организовал приют, на которые выделил личные средства.

Участник Земских собраний.

В 1913 году в честь 10-летия службы в чине городского головы был награжден медалью «За усердие».

В 2016 году на стене бывшей женской гимназии (в настоящее время — школы № 7) в честь Ф. Н. Колчина была установлена мемориальная доска.

Примечания 

Предприниматели Российской империи
Меценаты Российской империи
Персоналии:Покров (Россия)
Городские головы Российской империи